Die Russia Open 2007 im Badminton fanden vom 5. bis 12. Dezember 2007 in Moskau statt.

Austragungsort 
 CSKA Universal Sports Hall

Finalergebnisse

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2007
Badmintonwettbewerb in Moskau
BWF Grand Prix 2007